Závody v horských kolech na I. Evropských hrách proběhly 13. června 2015 v přilehlé části Baku zvané Binəqədi.

Výsledky

Muži

Ženy

Legenda 
p – pořadí, sč – startovní číslo, pr – průměrná rychlost, o — odstup

Reference

Externí odkazy
Oficiální stránka turnaje
Celý závod mužů na serveru YouTube.com
Celý závod žen na serveru YouTube.com

Sporty na Evropských hrách 2015
Cyklistika v roce 2015
Cyklistika v Ázerbájdžánu